OIN steht für:
 Oneida Indian Nation, in den USA amtlich anerkannte Nation der Oneida in New York
 Open Invention Network, Industrie-Konsortium, das Softwarepatente kauft und freigibt

Oin steht für:
 Oin (Naarn), Ort bei Naarn im Machlande, Bezirk Perg, Oberösterreich

oin steht für:
 Inebu One (ISO-639-3-Code), Varietät des Dialektclusters One (Dialektcluster) innerhalb der Torricelli-Sprachen in der Sandaun Province, Papua-Neuguinea

Abkürzung